Пупа́вка полева́я () — однолетнее травянистое растение, вид рода  семейства . Типовой вид рода.

Иногда пупавку полевую ошибочно называют ромашкой.

Ботаническое описание 
Стебли многочисленные, ветвистые, 15—40 см длиной.

Листья в очертании продолговатые, перисторассечённые на узкие сегменты.

Соцветия — корзинки 2—3 см в диаметре, с удлинёнными ножками. Листочки обёртки продолговато-яйцевидные. Краевые цветки исключительно пестичные, с белыми язычками эллиптической формы. Срединные цветки жёлтые.

Плод — гладкая семянка. Одно растение даёт около 4500 семян.

Цветёт с мая по сентябрь.

Классификация

Таксономия 
, 1753, Sp. Pl. : 894

Вид Пупавка полевая относится к роду Пупавка семействa  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Инфравидовые таксоны
 (по состоянию на декабрь 2022г. в статусе неподтвержденного)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Флора Евразии
Флора Северной Африки
Пупавковые
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения